Чемпионат Европы по кёрлингу 1987 года состоялся в городе Оберстдорф (ФРГ) с 8 по 12 декабря как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 13 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Швейцарии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная ФРГ, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Норвегии.

Мужчины

Итоговая классификация

Женщины

Итоговая классификация

Примечания 

1987
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Декабрь 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году